Banner est le mot anglais qui dérive du français . Il peut faire référence aux sens suivants.

Patronyme 

 David Banner (1973-), rappeur américain ;
 Erik Banner (1618-1687), officier danois et vice-gouverneur général de Norvège ;
 Fiona Banner (1966-), artiste contemporaine ;
 Jérôme Le Banner (1972-), kick-boxeur français ;
  ;
 John Banner (1910-1973), acteur autrichien ;
 John Banner (1990-), ingénieur et inventeur français ;

Personnage de fiction :
 Bruce Banner, personnage de fiction du comic Hulk.

Toponymes 

États-Unis
 Banner (Illinois) ;
 Banner (Wyoming) ;
 Banner County (Nebraska) ;
 Banner Elk (Caroline du Nord) ;
 Banner Hill (Tennessee) ;
 Banner Peak (Californie) ;
 Comté de Banner ;
 .

Autres 
 banner est une commande Unix.
 Banner, carte à jouer utilisée dans certaines régions de Suisse et valant 10.
 .

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis